Virginia Weidler, Amerikaans actrice
Volker Weidler, Duits autocoureur

Achternaam